Джон Медден (*1949) — британський режисер театру і кіно
 Джон Медден, Джон Джозеф Медден (*1973) — канадський хокеїст, центральний нападник